

Patronyme 
Sörvik est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Birger Sörvik (1879–1978), gymnaste artistique suédois ;
 Haakon Sörvik (1886–1970), gymnaste artistique suédois, frère du précédent ;
  (1889–1963), rameur suédois, frère des précédents ;
  (1893–1975), peintre suédois.

Toponyme 
 Sörvik, localité de Suède.

Notes et références